Ла-Виктория:
 Ла-Виктория (Амасонас) — муниципалитет в Колумбии, в департаменте Амасонас.
 Ла-Виктория (Бояка) — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Бояка.
 Ла-Виктория (Валье-дель-Каука) — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Валье-дель-Каука.
 Ла-Виктория (Венесуэла) — город в Венесуэле.
 Ла-Виктория (Испания) — город и муниципалитет в Испании.